Příjmení Bridges nosí více osobností:

Beau Bridges (* 1941) – americký herec
Claude Russell Bridges viz Leon Russell 
Elisa Bridges (1973–2002) – americká modelka a herečka
Chloe Bridges (* 1991) – americká herečka
George Wilson Bridges (1788–1863) – anglický fotograf
Christopher Brian Bridges, uměleckým jménem Ludacris – americký raper a herec
Jeff Bridges  (* 1949) – americký herec a hudebník
Lloyd Bridges (1913–1998) – americký herec
Roy D. Bridges (* 1943) – americký kosmonaut
Ruby Bridges (* 1954) – americká občanskoprávní aktivistka

podobné příjmení
Bridge (příjmení)

Anglická příjmení